Rimmel:
 Christian Rimmel, niemiecki skoczek narciarski reprezentujący barwy RFN
 Eugène Rimmel (1820 - 1887), francuski perfumiarz i biznesmen odpowiedzialny za rozwój kosmetycznego działu przemysłu
 Rimmel, brytyjskie przedsiębiorstwo kosmetyczne